Сереброэрбий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
эрбия и серебра
с формулой AgEr,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Сереброэрбий образует кристаллы
,
структура типа хлорида цезия CsCl
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1195 °C.

Примечания